Die Clark Bridge ist eine Schrägseilbrücke über den Mississippi River von Alton in Illinois nach West Alton in Missouri. Die Brücke, die ebenso wie das Vorgängerbauwerk nach dem Entdecker William Clark benannt wurde, ist 1994 eröffnet worden. Über die Brücke verläuft der U.S. Highway 67, der hier in südlicher Richtung in die Metropolregion um St. Louis eintritt.

Die 32 m breite neue Brücke löste die 1928 fertiggestellte nur 6,1 m breite Old Clark Bridge ab, die parallel zur Alton Bridge verlief. Die neue Brücke ist vierstreifig ausgebaut und hat zudem noch pro Richtung einen Fahrradstreifen.

Einzelnachweise

Weblinks 

www.altonweb.com
„Super Bridge“

Schrägseilbrücke
Straßenbrücke in den Vereinigten Staaten
Stahlbrücke
Mississippibrücke
Brücke in Illinois
Brücke in Missouri
Erbaut in den 1990er Jahren
Alton (Illinois)
Bauwerk im St. Charles County
Brücke in Nordamerika
William Clark als Namensgeber
West Alton
Bauwerk im Madison County (Illinois)